«Sebastián Salazar» - conjunto del nombre propio Sebastián  y el apellido Salazar - puede referirse a:

Personajes 
 Sebastián Salazar Bondy (1924-1965), escritor peruano;
 Sebastián Salazar Beltrán (1995-), futbolista colombiano;
 Hugo Sebastián Salazar (1990-), ciclista colombiano.